Валериан Романович Ле́вин (1906 — 1988) — советский учёный и авиаконструктор. Лауреат Сталинской премии первой степени.

Биография 
Родился 17 (30 января) 1906 года. Учился на рабфаке во Владимире (1925—1928). Окончил два курса МВТУ имени Н. Э. Баумана (1928—1930), МАИ имени С. Орджоникидзе (1932) и аспирантуру там же (руководитель — академик Б. С. Стечкин).

С 1932 года занимался преподавательской деятельностью и по совместительству работал в научно-испытательном институте НИИ ВВС Красной Армии. В 1938 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Влияние температуры воздуха на работу авиационного невысотного карбюраторного двигателя».

В 1938—1986 годах — заместитель начальника ЦИАМ (до 1963 по научной части, затем по ракетным двигателям). Одновременно в 1942—1985 годах зав. отделом (лаборатории) 012.

Участник создания поршневых двигателей М-25, АМ-34, М-100 и др., мощных турбовинтовых двигателей (ТВД).

Доктор технических наук, профессор.

Умер 1 февраля 1988 года. Похоронен на Введенском кладбище (24 уч.).

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1951) — за работу в области машиностроения
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1967).
 два ордена Ленина (в т.ч. 16.09.1945) 
 орден Октябрьской Революции (1976)
 два ордена Трудового Красного Знамени
 медали

Источники 
 https://web.archive.org/web/20080305074252/http://www.sonbi.ru/tsiam/Deps/D012/index.htm
 Выдающийся специалист по авиационным и ракетным двигателям
 К 100-летию со дня рождения В. Р. Левина
 http://engine.aviaport.ru/issues/43/page24.html
 Факультет № 2 МАИ. Выдающиеся выпускники
Выпускники Московского авиационного института
Сотрудники Центрального института авиационного моторостроения
Похороненные на Введенском кладбище